

Geografia
 Antartide
 Ghiacciaio Garwood – ghiacciaio della Dipendenza di Ross

 Stati Uniti d'America
 Garwood – borough della contea di Union, New Jersey
 Garwood – comunità non incorporata della contea di Colorado, Texas

Persone
 Edmund Johnston Garwood – esploratore britannico
 Julie Garwood, nota anche con lo pseudonimo di Emily Chase – scrittrice statunitense
 Norman Garwood – scenografo britannico
 William Garwood – attore e regista statunitense